Kalecik peut désigner :

Toponymes 
 Kalecik est un district de l'agglomération d'Ankara en Turquie
 Kalecik un village du district de Hasanbeyli dans la province d'Osmaniye en Turquie qui donne son nom au barrage de K.Kalecik
 Kalecik un village du district de Karakoçan dans la province d'Elâzığ en Turquie qui donne son nom au barrage de Kalecik
D'autres localités de Turquie porte le nom de Kalecik, voir le site Turc  Kalecik
 Plusieurs rivières portent le nom de Kalecik Çayı

Barrages 
 Barrage de K.Kalecik dans la province d'Osmaniye en Turquie sur la rivière Akçasu Çayı qui s'appelle localement Kalecik Çayı
 Barrage de Kalecik dans la province d'Elâzığ en Turquie sur la rivière Gül Deresi qui s'appelle localement Kalecik Çayı

Autres 
 Kalecik karası est un cépage de raisins noirs donnant l'un des vins les plus réputés de Turquie